Nybroviken (baai), baai in Stockholm, Zweden
IJsbaan van Nybroviken, voormalige ijsbaan aan deze baai
Nybroviken (meer), meer in Västergötland, Zweden